Francja:
 Le Broc – gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Nadmorskie
 Le Broc – gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Puy-de-Dôme

Zobacz też:
 Broc